Фаллоимита́тор, ди́лдо () — изделие, относящееся к сексуальным игрушкам и по своей форме, цвету и размерам имитирующее эрегированный мужской половой член (фаллос). В последнее время стали появляться дилдо и неестественных форм, размеров и цветов. По данным немецкого журнала Bild, женщины предпочитают пользоваться дилдо ярких цветов и неестественных форм, в то время как мужчины, пользующиеся дилдо, предпочитают близкие к естественным формы и размеры. Фаллоимитаторы используются для вагинальной или анальной пенетрации, а также для стимуляции клитора или точки G у женщин или простаты у мужчин как для мастурбации, так и для сексуальных игр во время полового акта. Двойной дилдо () — двойной или двусторонний дилдо, обычно одновременно используемый двумя партнёрами, которые располагаются друг напротив друга. Может использоваться как двумя женщинами для вагинальной стимуляции, так и мужчинами для анальной стимуляции.

Используемые материалы 
Фаллоимитаторы изготовляются из разных материалов, например, латекс, акрил, стекло, камень, дерево, металл, пластик. В настоящее время наиболее популярны силиконовые изделия. Они упруги, но в то же время мягки и гладки, а также достаточно долговечны. Силикон не имеет запаха, его беспористая фактура и устойчивость к температурной обработке предотвращают риск скапливания бактерий, что в совокупности делает силикон наиболее приемлемым материалом для использования в данной отрасли. Хотя для более дорогих изделий часто применяется латекс как весьма качественный имитатор человеческой плоти.

История 
Фаллоимитаторы в той или иной форме присутствовали в обществе на протяжении всей истории.

Отличия от сходных приборов 
Встречаются различные мнения (по большей мере мнения неспециалистов) о том, какие сексуальные игрушки являются фаллоимитаторами или дилдо, а какие нет. Фаллоимитатор в узком смысле — это невибрирующая модель эрегированного полового члена. Но можно назвать фаллоимитатором и вибратор, если он похож на половой член.

Некоторые полагают, что дилдо и фаллоимитатор — несколько разные понятия. Эти терминологические тонкости не принципиальны, поскольку обычно понятно, о чём идёт речь. Так как в России эти изделия получили распространение относительно недавно, употребляемые слова (дилдо, мастурбатор, страпон, анальный стимулятор, вибратор), как правило, заимствованы из английского языка.

Медицинские протезы полового члена не являются фаллоимитаторами, так как используются мужчинами вынужденно при отсутствии потенции, а не для расширения диапазона получаемых ощущений. В этом случае применяется термин фаллопротез.

Примечания 

Сексуальные игрушки